Salif Traoré peut désigner :
 Salif Traoré, réalisateur malien ;
 Salif Traoré, photographe malien ;
 Salif Traoré, homme politique malien ;
 Salif Traoré, homme politique ivoirien.